Indlekofer ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Indlekofer (* 1941), deutscher Bauingenieur und ehemaliger Hochschullehrer
 Karl-Heinz Indlekofer (* 1943), deutscher Mathematiker und ehemaliger Hochschullehrer
 Klaus Michael Indlekofer (* 1971), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Rudolf Indlekofer (1910–1997), Schweizer Verleger und Kunstsammler